Darrel Baldock (1938-2011), joueur et entraîneur australien de football australien ;
 Robert Baldock (mort en 1327), ecclésiastique anglais, lord du sceau privé, lord grand chancelier, évêque ;
 Robert N. Baldock (abréviation en botanique: Baldock), un phycologue ;
 Sam Baldock (né en 1989), footballeur anglais ;
 Sean Baldock (né en 1976), athlète britannique, spécialiste du 400 mètres.

 Baldock, ville située dans l'Hertfordshire, en Angleterre, liée à la commanderie de Baldock.